Kleinschmieden ist ein deutscher Orts- und Straßenname:
 Kleinschmieden (Naila), Stadtteil von Naila, Landkreis Hof, Bayern, Deutschland
 Kleinschmieden, bis 1938 Klein Malinowken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Malinówka Mała, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kleinschmieden, frühere Wohn- und Geschäftsstraße in Halle (Saale), abgehend vom Alten Markt